Das Puerto Rican Open Ladies Championships 1991 war ein Damen-Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 21. bis 27. Oktober 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico)